Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Edmondson che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (finale)
 Johan Kriek (semifinali)
 Stan Smith (secondo turno)
 Paul McNamee (semifinali)

 Bill Scanlon (secondo turno)
 Christopher Mottram (secondo turno)
 Phil Dent (quarti di finale)
 Chris Lewis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1981